Frontier ha diversi significati:

Musica 
Frontier Records, casa discografica

Giochi 
Frontier: Elite II
X: Beyond the Frontier

Località 
Contea di Frontier, in Nebraska
Frontier (Dakota del Nord), Stati Uniti
Frontier (Wyoming), Stati Uniti
Frontier (Saskatchewan), Canada

Sport 
Frontier Championship Wrestling, lega italiana di Wrestling
Frontier League, lega minore di baseball negli Stati Uniti
Frontier Wrestling Alliance, lega inglese di Wrestling

Televisione 
Digimon Frontier, quarta stagione della serie Digimon
Macross Frontier, serie animata del mondo Macross
Frontier, serie televisiva del 1955
Frontier, serie televisiva del 2016

Altro 
Delivered At Frontier, clausola contrattuale in uso nel settore dei trasporti
Electronic Frontier Foundation, organizzazione no-profit
Frontier – La linea dello stile, festival dedicato alla street art che si tiene a Bologna.
Frontier Airlines, compagnia aerea low-cost statunitense